Stratulat este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gheorghe Stratulat (n. 1976),  fotbalist moldovean.
 Natalia Stratulat (n. 1987), atletă moldoveană.